Шелберн има више значења:
 Шелберн (Индијана)
 Шелберн (Минесота)